Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1995/1996) była 4. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Vojislav Budimirović, który w barwach klubu Čukarički Stankom strzelił 23 gole.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 3 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

1. runda

1.A Liga

1.B Liga

2. runda

1.A Liga

1.B Liga

Zobacz też 
 Prva liga Srbije i Crne Gore

Przypisy

Bibliografia 
 

1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze